Neoplanorbis är ett släkte av snäckor. Neoplanorbis ingår i familjen posthornssnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Posthornssnäckor
Neoplanorbis